Чаттертон — фамилия.

Известные носители:
 Чаттертон, Анна (род. 1975) — канадский драматург
 Чаттертон, Рут (1893—1961) — американская кино- и театральная актриса
 Чаттертон, Томас (1752—1770) — английский поэт